Arondismentul Reims (în ) este un arondisment din departamentul Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Beine-Nauroy
 Cantonul Bourgogne
 Cantonul Châtillon-sur-Marne
 Cantonul Fismes
 Cantonul Reims 1e
 Cantonul Reims 2e
 Cantonul Reims 3e
 Cantonul Reims 4e
 Cantonul Reims 5e
 Cantonul Reims 6e
 Cantonul Reims 7e
 Cantonul Reims 8e
 Cantonul Reims 9e
 Cantonul Reims 10e
 Cantonul Verzy
 Cantonul Ville-en-Tardenois

Comune 

Reims